Kegelhut bezeichnet:
 Asiatischer Kegelhut, traditionelle asiatische Kopfbedeckung, vor allem in Vietnam verbreitet
 Goldhut, kegelförmige Artefakte aus der späten Bronzezeit
 eine Hutform der Pilze, siehe Hut (Mykologie)

Siehe auch